Wubi (Windows-based Ubuntu Installer) — официальный свободный установщик Ubuntu Linux c двойной загрузкой вместе с Windows под загрузчиком bootmgr, предназначенный для запуска в операционных системах семейства Windows, лицензированный под GPL. С помощью Wubi пользователи Windows могут устанавливать и удалять Ubuntu как обыкновенную Windows-программу.

Wubi родился как независимый проект, поэтому в Ubuntu версий 7.04 и 7.10 он присутствовал как неофициальный релиз.

При разработке версии 8.04 код был объединён с Ubuntu, так что, начиная с версии 8.04 alpha 5, Wubi можно найти на Ubuntu Live CD.

Целью проекта является оказание помощи пользователям Windows, не знакомым с Linux, в постепенном освоении этой системы без риска потери информации при подготовке диска к классической инсталляции.

Wubi не является виртуальной машиной или дистрибутивом. Он создаёт автономную инсталляцию, не используя образы дисков (loopmounted device), в отличие от Topologilinux.

Описание 
После запуска wubi.exe создаётся папка с необходимыми файлами Ubuntu.

При перезагрузке компьютера в стандартном загрузочном меню выбора операционных систем Windows
будет отображаться дополнительная строка «Ubuntu»
и пользователь сможет выбирать между Windows и Ubuntu.

Удалить wubi.exe (и все файлы Ubuntu) можно в любой момент,
как обычную программу через «Панель управления»
с помощью меню «Установка и удаление программ» Windows.

Wubi по умолчанию скачивает 700 мегабайтный файл образа системы из интернета, но также поддерживает уже скачанные образы CD (DVD не поддерживается), если они находятся в том же каталоге, и образы, смонтированные в виртуальный оптический привод.

Ограничения 
 Гибернация не поддерживается.
 Файловая система Wubi более уязвима для жестких перезагрузок (отключению питания), чем нормальная файловая система.
 При установке Ubuntu с помощью Wubi на тот же раздел, что и Windows, Ubuntu может демонстрировать небольшое уменьшение производительности из-за фрагментации файловых систем FAT32/NTFS, которая может быть уменьшена  дефрагментацией диска.
 Не поддерживается установка с использованием прокси. Вместо этого предлагается скачать desktop CD в папку C:\wubi\install откуда Wubi сможет установить систему.

Похожие проекты 
 andLinux: использует coLinux для запуска на Windows.
 Topologilinux: использует coLinux для запуска на Windows.
 Instlux, включён в openSUSE начиная с релиза 10.3.
 Win32-loader.
 UNetbootin.

Примечания

См. также 
 NSIS

Ссылки 
 Официальный сайт wubi.sourceforge.net
 
 Wubi на GitHub
 WubiGuide in the official Ubuntu Wiki
 Official Wubi forum
 Lubi/LVPM/UNetbootin project website
 Wubi — Утилита для неуверенных
 Компьютерный форум Ru.Board: Wubi — The Easiest Way to Linux
 Installing Ubuntu From A Windows System With Wubi

Ubuntu
Свободное программное обеспечение только под Windows
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное системное программное обеспечение